Türkenbund steht für:
 Türkenbund, eine Pflanzenart aus der Gattung der Lilien
 Türkischer Bund, ein Zierknoten
 Helmwulst, in der Wappenkunde eine Binde zwischen Helm und Helmkleinod